Ю́рьевец — топоним:

 Юрьевец — микрорайон Владимира.
 Юрьевец — железнодорожная станция Горьковской железной дороги на линии Москва — Владимир на территории микрорайона.
 Юрьевец — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Юрьевец (прежде Юрьев-Повольский, Юрьевец-Повольский) — город в Ивановской области.
 Юрьевец — посёлок в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
 Юрьевец — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Юрьевец — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

См. также 
 Юрьев